Josep Maria Puig Doria (mort el 2006), joier català.
 Josep Maria Puig i Salellas (Girona, 1924 - Barcelona, 26 de maig de 2007), notari català i membre de l'Institut d'Estudis Catalans.
 Josep Maria Puig i Torralva (València, 1854 - 1911), escriptor valencià.